Bogota steht für:

 Bogotá, Hauptstadt Kolumbiens
 Río Bogotá, Fluss in Kolumbien
 Bogota (New Jersey), Ort in den USA
 Halbinsel Bogota, Neukaledonien
 (12325) Bogota, Asteroid
 Bogotá, kolumbianisches Kanonenboot, siehe Helgoland (Schiff, 1919)